Louis de Fourcaud (1851-1914), est un critique et historien de l’art français ; 
 Pierre Fourcaud (1898-1998), militaire et résistant français, dirigeant du SDECE pendant la 4eme Republique ; 
 Boris Delocque-Fourcaud, demi-frere de Pierre Fourcaud, resistant, colonel de l'Armée de l'Air
 Véronique Fourcaud (née en 1953, une chanteuse lyrique et une actrice de théâtre française.

Voir aussi 
 
 Fourcaut